Port lotniczy Phoenix-Sky Harbor
 Phoenix Suns